

Sigle 
 OLE for Process Control – uno standard industriale per il trasferimento di dati. Creato e mantenuto dal consorzio OPC Foundation
 Opel Performance Center – versioni più sportive delle automobili della Opel
 OPC Foundation –  Fondazione OPC (OLE for Process Control), organizzazione di standardizzazione

Codici 
 OPC – codice vettore ICAO di Krystel Air Charter

Altro 
 OPC – abbreviazione aeronautica di The control indicated is operational control – Il controllo indicato è un controllo operativo